«Мейр из Исттауна» () — американский мини-сериал в жанре криминальной драмы, созданный  для телеканала HBO. Премьера состоялась 18 апреля 2021 года. Главная героиня в исполнении Кейт Уинслет — детектив полиции, которая расследует убийство в маленьком городке Исттаун в Пенсильвании. В других ролях снялись Джин Смарт, Джулианна Николсон, Энгаури Райс, Дэвид Денман, Гай Пирс, Эван Питерс, . Режиссёром всех семи эпизодов стал Крейг Зобел.

Сериал удостоился всеобщего признания критиков, высоко оценивших сюжет, персонажей и актёрскую игру. Он получил 16 номинаций на 73-й церемонии вручения премий «Эмми», в том числе в категории «Лучший мини-сериал», и выиграл четыре награды, в том числе «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» (Уинслет), «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме» (Питерс) и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» (Николсон).

Сюжет 
В пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания) детектив полиции Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и одновременно пытается спасти свою собственную жизнь от разрушения. Мейр — местная героиня, 25 лет назад ставшая звездой баскетбольного чемпионата среди старшеклассников. Уже год она пытается раскрыть дело другой пропавшей девушки: это нераскрытое преступление заставляет многих в округе сомневаться в её детективных способностях. Среди личных проблем Мейр — развод, сын, покончивший жизнь самоубийством, и невестка, страдающая героиновой зависимостью, которая борётся за опеку над своим сыном и внуком Мейр.

В ролях

В главных ролях 
 Кейт Уинслет — Мэриэнн (Мейр) Шиэн, сержант-детектив в Исттауне, штат Пенсильвания, которая расследует убийство одной молодой девушки и исчезновение другой.
 Джулианна Николсон — Лори Росс, лучшая подруга Мейр.
 Джин Смарт — Хелен Фэйхи, мать Мейр.
 Энгаури Райс — Шивон Шиэн, дочь Мейр.
 Дэвид Денман — Фрэнк Шиэн, бывший муж Мейр.
  — отец Дэн Хейстингс, двоюродный брат Мейр, католический священник и пастор церкви Святого Михаила.
 Гай Пирс — Ричард Райан, романист и преподаватель писательского искусства.
 Кейли Спэни — Эрин Макменамин, 17-летняя мать-одиночка, найденная убитой в ручье.
  — Картер, шеф местной полиции и начальник Мейр.
  — Джон Росс, муж Лори.
 Эван Питерс — детектив Колин Зейбел, окружной детектив, прибывший на помощь Мейр.
 Сози Бейкон — Керри Лейден, наркозависимая мать Дрю, внука Мейр, и подруга её покойного сына Кевина.
 Джеймс Макардл — дьякон Марк Бёртон, католический дьякон, переведенный в церковь Святого Михаила после обвинений в сексуальных домогательствах в его предыдущем приходе.

Во второстепенных ролях 
 Кейт Аррингтон — Фэй, невеста Фрэнка.
 Руби Круз — Джесс Райли, лучшая подруга Эрин.
 Эйса Дэвис — Гейл Грэм, психотерапевт Мейр.
 Саша Фролова — Мисси Сейгер, проститутка.
 Конни Джордано — Пэтти Дельрассо, мать Брианны.
 Энид Грэм — Дон Бейли, жительница Исттауна, чья дочь Кэйти пропала без вести более года назад.
 Дебора Хедвалл — Джуди Зейбел, матери Колина, с которой он живёт.
 Доминик Джонсон — Фредди Хэнлон, брат Бет, страдающий зависимостью от опиоидов.
 Кейтлин Хулахан — Кейти Бэйли, девушка, пропавшая без вести в Исттауне годом ранее.
 Иззи Кинг — Дрю Шиэн, внук Мейр, рождённый от её сына Кевина и его подруги Кэрри Лейден.
 Коди Костро — Кевин Шиэн, покойный сын Мейр, который покончил жизнь самоубийством за два года до событий сериала.
 Маккензи Лансинг — Брианна Дельрассо, девушка Дилана.
 Киа Маккирнан — Энн Харрис, диджей школьной радиостанции, где выступает группа Шивон.
 Кэсси Мандхенк — Мойра Росс, дочь Лори и Джона, страдающая синдромом Дауна.
 Кэмерон Манн — Райан Росс, сын Лори и Джона.
 Эрик Т. Миллер — Тони Дельрассо, отец Брианны, владелец ресторана.
 Джек Малхерн — Дилан Хинчи, бывший парень Эрин.
 Патрик Мёрни — Кенни Макменамин, отец Эрин, агрессивный алкоголик.
 Чинаса Огбуагу — Бет Хэнлон, сестра Фредди Хэнлона и близкая подруга Мейр и Дон.
 Дрю Шайд — Джефф Гейбхарт, один из друзей Шивон.
 Филлис Сомервиль — Бетти Кэрролл, пожилая жительница Исттауна.
 Робби Танн — Билли Росс, младший брат Джона и деверь Лори.
 Патрик Макдэйд — Глен Кэрролл, муж Бетти.
 Роза Арредондо — Тэмми, бывшая проститутка и подруги Мейр, которая работает информатором.
 Мадлен Вайнштейн — Бекка, подруга Шивон и любительница марихуаны.

Список эпизодов

Производство 
В январе 2019 года стало известно, что , создатель мини-сериала «Мейр из Исттауна», напишет сценарии всех эпизодов, а Гэвин О’Коннор станет режиссёром. В число исполнительных продюсеров вошли Ингелсби, О’Коннор, Кейт Уинслет, Пол Ли, Марк Ройбал и Гордон Грэй. В январе 2020 года было объявлено, что Крэйг Зобел заменит О’Коннора на посту режиссёра из-за конфликта расписаний, а также будет выступать в качестве исполнительного продюсера.

В январе 2019 года одновременно с анонсом мини-сериала было объявлено о том, что главную роль исполнит Кейт Уинслет. В сентябре 2019 года к актёрскому составу присоединились Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс, Эван Питерс, Кейли Спэни и Дэвид Денман, в октябре 2019 года — , Патрик Мёрни, , Джеймс Макардл, Сози Бэйкон,  и .
В феврале 2021 года стало известно, что Гай Пирс сыграет роль, ранее предусмотренную для Майлза. В том же месяце кастинг прошли Маккензи Лансинг, Кейт Аррингтон, Руби Круз, Элиза Дэвис, Энид Грэм, Джастин Хертт-Данкли, Иззи Кинг, Джек Малхерн, Энтони Норман, Дрю Шейд и Мадлен Вайнштейн.

Премьера сериала состоялась 18 апреля 2021 года.

Восприятие 
Сериал был высоко оценён массовым зрителем. На агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes он имеет рейтинг одобрения 93 %, основанный на 84 отзывах, со средним рейтингом 8/10. На Metacritic «Мейр из Исттауна» получила средневзвешенный балл 82 из 100, основанный на отзывах 39 критиков, что говорит о «всеобщем признании». Обозреватель The Hollywood Reporter дал сериалу в основном положительный отзыв, описав его как «неровный, но мастерски напряженный»; рецензия The New York Times скорее негативна. Многие критики отмечают, что детективная составляющая шоу вполне традиционна или даже состоит из хорошо знакомых зрителям жанровых клише, однако «Мейр из Исттауна» — это в первую очередь не криминальный сериал, а психологическая драма. Её сравнивают с «Твин Пиксом», «Манчестером у моря» и «Настоящим детективом».

Всеобщих похвал удостоилась актёрская работа Кейт Уинслет. Так, обозреватель Vox описывае её игру как «завораживающую»; Дороти Рабиновиц из Wall Street Journal отмечает, что «эффектное владение Уинслет ролью очевидно с самого начала»; Ричард Роупер из Chicago Sun-Times пишет об «одном из самых резонансных выступлений» в карьере актрисы. По словам Кэрин Джеймс из BBC, «жестокая, обычная героиня» Уинслет «великолепно реальна».

Особо отмечено убедительное воспроизведение одной из разновидностей филадельфийского диалекта английского языка, известной как «диалект Делко» (по названию округа Делавэр к западу от Филадельфии).

Награды и номинации

Примечания 

Программы телеканала HBO
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Телевизионные мини-сериалы 2021 года
Телевизионные мини-сериалы США